Сергей Дорофе́ев:
 Дорофеев, Сергей Борисович (род. 1976) — депутат Государственной Думы.
 Дорофеев, Сергей Олегович (род. 1980) — белорусский телевизионный деятель.